Мартіна Мюллер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки в першому раунді поступилась Хіселі Дулко.
Магі Серна здобула титул, у фіналі перемігши Алісію Молік з рахунком 3-6, 7-5, 6-4.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

2003
Budapest Grand Prix